

Cinema 
Entity (The Entity) – film del 1981 diretto da Sidney J. Furie
Entity  – film del 2012 diretto da Steve Stone

Informatica 
 Entity – Entità nei linguaggi di markup

Musica 
Entity  – album degli Origin del 2011

Videogiochi 
Entity  – videogioco del 1993

Pagine correlate 
Entità